Севинья́к-Мера́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Олорон-Сент-Мари-2. Округ коммуны — Олорон-Сент-Мари.

Код INSEE коммуны — 64522.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 680 км к югу от Парижа, в 195 км южнее Бордо, в 22 км к югу от По.

На юго-западе коммуны протекает река .

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 529 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 348 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 249 были экономически активными, 99 — неактивными (показатель активности — 71,6 %, в 1999 году было 65,6 %). Из 249 активных жителей работали 222 человека (133 мужчины и 89 женщин), безработных было 27 (15 мужчин и 12 женщин). Среди 99 неактивных 24 человека были учениками или студентами, 38 — пенсионерами, 37 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Петра (XVII век). Исторический памятник с 1997 года
 Замок Севиньяк, или замок Этиньи (XVII век). Бывший мирской монастырь. Исторический памятник с 1998 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи